Ajaksípos hangszerek, olyan fúvós hangszerek, amelyek rezonátorát peremhangok – egy megfúvott élről leváló örvények – gerjesztik.
 Az orgona ajaksípjai, a fenti elven működő orgonasípok